Ходжоя́н () — армянская фамилия. Известные носители:
 Ходжоян, Ваган — армянский самбист.
 Ходжоян, Рудий Енокович (1943) — советский и российский танцовщик, педагог, народный артист РСФСР.
 Ходжоян, Феликс Альбертович (1974) — армянский футболист.
 Ходжоян, Эдуард Рафаэлович (1938) — армянский дипломат.